Вощи́на — воскова основа стільника, а також видобутий із неї поочищений віск
 Штучна вощина — штучно зроблений восковий лист із витиснутими на ньому з обох боків шестикутними денцями, на яких бджоли будують комірки

Прізвище 
 Вощина Іван Миронович (1957—2015) — український музикант, перкусіоніст, ударник гурту «Піккардійська терція» та «Львівські мандри»